Вајтвотер има више значења:
 Вајтвотер контроверзa
 Вајтвотер (Калифорнија)
 Вајтвотер (Монтана)
 Вајтвотер (Висконсин)
 Вајтвотер (Индијана)
 Вајтвотер (Канзас)
 Вајтвотер (Мисури)